Domberget kan syfta på:

Domberget, Tallinn – ett berg i Tallinns historiska innerstad.
 Dombergets slott – ett slott på Domberget i Gamla staden i Tallinn
Domberget, Tartu – en höjd i Tartu, Estland, se Toomemägi
Domberget, Uppsala – en höjd i stadsdelen Fjärdingen i Uppsala.
Domberget (Tolkien) – en fiktiv vulkan.